Hörmann oder Hoermann steht für:
 Hörmann (Familienname) (Hoermann), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Hörmann ist der Name folgender Unternehmen:
 Hörmann (Türenhersteller), deutscher Hersteller von Türen, Toren und Zargen
 Hörmann Industries, deutscher Automobilzulieferer
 Rudolf Hörmann, deutsches Hallen- und Stallbauunternehmen
 Hörmann-Reisen, ein deutsches Busunternehmen

Siehe auch:
 Hörmann von und zu Gutenberg
 Hörmann von Hörbach
 Hörrmann
 Hörmanns